Отто́н IV может относиться к следующим монархам:
 Оттон IV Брауншвейгский (1175/1176—1218) — король Германии (с 1198), император Священной Римской империи (1209—1215) из династии Вельфов.
 Оттон IV (1238—1308/1309) — маркграф Бранденбурга (с 1266) из рода Асканиев.
 Оттон IV (до 1248—1303) — пфальцграф Бургундии (с 1279).
 Оттон IV (1275—1328) — граф Равенсберга с 1306 года.
 Оттон IV (1307—1334) — герцог Нижней Баварии (с 1310) из рода Виттельсбахов.
 Оттон IV Весёлый (1301—1339) — герцог Каринтии (c 1335) из династии Габсбургов.
 Оттон IV Брауншвейг-Грубенгаген (ок. 1320—1398) — князь Таренто и граф Ачерры (с 1383), четвёртый муж королевы Джованны I Неаполитанской.